es un spin-off de la serie de anime Pokémon el cual está basado en los juegos de Pokémon Mystery Dungeon. En total son 3 episodios especiales los cuales son:

Pokémon Mystery Dungeon: Team Go-Getters Out Of The Gate! 
 Este episodio especial está basado en los juegos Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team y Red Rescue Team. Fue estrenado en Estados Unidos el 8 de septiembre de 2006, y en Japón fue estrenado sólo en internet el 23 de marzo de 2007 en la página oficial. En Latinoamérica primero fue emitido en televisión abierta, y meses después se estrenó en Cartoon Network en conjunto con la octava película de Pokémon: Lucario y el misterio de Mew el 8 de febrero de 2008. En España no se ha emitido aún este especial.

Argumento 
En el comienzo, un humano despierta y se da cuenta de que se convirtió en un Squirtle. Luego de calmarse, decide unirse a un Equipo de Rescate llamado "Equipo Todo Lo Puede", con los miembros Chikorita y Charmander. Ellos oyeron sobre una misión para rescatar al hermano mayor de Pichu, Pikachu; y el famoso "Equipo A.C.T." (Alakazam, Charizard y Tyranitar) estaba ocupado en la Caverna Magma, rescatando a Plusle y Minun. El Equipo Todo Lo Puede aceptó la misión, pero no fueron los únicos: otro equipo llamado "Equipo Maloso" (Gengar, Ekans y Medicham) aceptó la misión.

Antes de que empezar la misión, el El Equipo Todo Lo Puede va a la tienda de los Hermanos Kecleon para comprar algunas cosas, pero resulta ser que el Equipo Maloso compró todo en la tienda. Más tarde, Chikorita consigue muchas moras para el camino, pero Gengar manda a Ekans a comer todas las moras, y al hacerlo, sólo quedaron dos Moras Oran.

Sin ninguna cosa para llevar, son llamados por la tía Kangaskhan que dirige la Bodega Kangaskhan en la Plaza Pokémon. La tía Kangaskhan les da algunas Bufandas Pecha y Ramas Corsola para el camino.

Después de entrar a la Cueva Siniestra , el Equipo Todo Lo Puede encuentra a Pichu atrapado detrás de una roca y, luego de liberarlo y darle una Mora Oran para que se recupere, él les cuenta que el Equipo Maloso lo encerró para encontrar primero a Pikachu. Luego Squirtle, Chikorita, Charmander y Pichu salen de la cueva y llegan al Monte Acero

De repente, un Skarmory captura a Pichu y lo lleva a la cima del Mt. Acero (dónde anteriormente había capturado a Pikachu). En el Mt. Acero, mientras escalan para salvar a Pichu y Pikachu, el equipo encuentra a los Malosos, desmayados y heridos luego de su batalla contra Skarmory. A pesar de como los trataron, el Equipo Todo Lo Puede parte en tres su segunda y última Mora Oran, y le entregan cada parte a los Malosos.

El Equipo Todo Lo Puede va a la cima del Mt. Acero y lucha contra Skarmory, ganando debido a una Semilla Loca que Pikachu le da a Squirtle. El Equipo Todo Lo Puede libera a Pichu y Pikachu, y todos ven a Pelipper llevando cartas a la Oficina de Correos Pelipper con más misiones para los equipos de rescate. El Equipo Todo Lo Puede regresa con Pikachu y Pichu, y van a la Oficina de Correos Pelipper para otra excelente misión.

Reparto

Errores 
 El Pokémon Gengar, en lugar de llamar a Ekans por su nombre, lo llama "Arbok". 
Este error ocurre en la versión original en japonés y consecuentemente en el doblaje en inglés y en español.

Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time & Darkness 

es un especial el cual está basado en los juegos Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time y Explorers of Darkness. Fue emitido en Japón el 9 de septiembre de 2007.

Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of the Sky Beyond Time & Darkness 
 es un especial el cual está basado en el juego Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.

Véase también 
 Pokémon
 Pokémon (anime)
Pokémon Mystery Dungeon
 Anexo:Episodios de Pokémon

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial de Pokémon Mystery Dungeon - en japonés
Pokémon Mystery Dungeon: Team Go-Getters Out Of The Gate!  en Tv.com (en inglés)

Anime de Pokémon